Falletti – famiglia astigiana
 Palazzo Falletti di Barolo – palazzo di Torino

Persone 
 César Falletti – calciatore uruguaiano
 Giulia Falletti di Barolo (Juliette Colbert, 1785-1864) – filantropa e marchesa francese naturalizzata italiana
 Raulo Costanzo Falletti  (1675-1748) – arcivescovo italiano
 Pio Carlo Falletti (1848-1933) – storico italiano

Pagine correlate 
Faletti